Musbacher Graben ist ein Gewässername:
 Musbacher Graben (Aichbach), rechter Oberlauf des Aichbachs (zur Isar) bis Harskirchen, Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Musbacher Graben (Mühlbach), rechter Oberlauf des Mühlbachs (zur dort Riedbach genannten Booser Ach, zur Schussen) bis vor Musbach, Gemeinde Ebersbach-Musbach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Musbach